Лящу́к () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лящук, Василий Кондратович (род. 1948) — украинский поэт, переводчик, журналист и преподаватель.
 Лящук, Дмитрий-Марьян Несторович (род. 1934) — украинский геофизик.
 Лящук, Руслан Михайлович (род. 1974) — российский футболист, тренер.
 Лящук, Руслан (волейболист).
 Лящук, Тимофей Андреевич (род. 1930) — советский и украинский художник, график и живописец, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств УССР.

См. также